Jaśkowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Zalewo 
 Jaśkowo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz
 Jaśkowo – osada leśna w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz

Zobacz też 
 Nowe Jaśkowo